Andy Wallace (1947) zenei producer
 Andy Wallace (1961) brit autóversenyző
 Andy Wallace (1970) brit zenész